Echinops kan syfta på:
 Echinops – ett växtsläkte i familjen korgblommiga växter, se bolltistelsläktet
 Echinops (djur) – ett släkte däggdjur i familjen tanrekar